Équivalence des conditions :
 Équivalence des conditions en droit belge
 Équivalence des conditions en droit civil français